Grandeza na nobreza;
 Grandeza escalar;
 Grandeza física;
 Ordem de grandeza;
 Verdadeira grandeza, em geometria descritiva;

Desambiguação